Risley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Risley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire